Snellius ist der Name folgender Personen:

 Gerardus Synellius (auch Synel, Snellius oder Schnell; * um 1470, † 1552), Theologe und letzter Abt des Klosters Marienthal in Ostfriesland
 Rudolph Snellius (auch Rudolph Snel van Royen oder Rudolf Snel van Roijen; 1546–1613), niederländischer Linguist und Mathematiker
 Willebrord van Roijen Snell (1580–1626; auch Snel van Royen oder Snellius), niederländischer Astronom und Mathematiker (siehe Snelliussches Brechungsgesetz; Erfinder der Triangulation)

Außerdem:
 Snellius (Mondkrater), benannt nach Willebrord van Roijen Snell
 Snellius (A802), eines von zwei hydrografischen Vermessungsschiffen der Königlich Niederländischen Marine und Typschiff der gleichnamigen Schiffsklasse

Siehe auch:
 Snell
 Schnell